Cet article recense les différents usages des noms Finisterre, Finis Terre, Finisterra, Fisterra, Finistère, Finis Terræ ou Finisterrae, qui sont pour certains des toponymes.

Étymologie 
Finisterre, Fisterra et Finistère proviennent du latin Finis terrae, « fin de la terre », « fin de la tierra » en castillan. Finis terræ est la forme latine, Finisterre la forme castillane, Finisterra la forme portugaise, Fisterra la forme galicienne et Finistère la forme française.

Toponymie 
 :
 Le cap Finisterre (Cabo Finisterre en castillan, Cabo Fisterra en galicien), situé en Galice ;
 Finisterre ou Fisterra, comarque de La Corogne, Galice ;
 Finisterre ou Fisterra, ville de cette comarque ;
 Finisterre, une zone de météorologie marine liée au Cap Finisterre ;
 , barrage sur la rivière Algodor situé dans la province de Tolède, à  de Villanueva de Bogas ;
 :
 Les monts Finisterre, massif de montagnes ;

 , une petite péninsule sur le Lac Squam, sur la commune de Holderness, état de New Hampshire.

 le Finistère, un département français de la région Bretagne.
 
 La Péninsule de Yamal dans le district autonome de Iamalie, « Yamal» signifiant « Finisterre » dans la langue des Nénètses, ses habitants autochtones.

Histoire 

 , 4 batailles navales au large du Cap Finisterre espagnol en 1509, 1747 et 1805 ;

 Campagne des monts Finisterre (1943-1944), une série de combats ayant opposé l'Australie à l'Empire du Japon lors de la campagne de Nouvelle-Guinée durant la guerre du Pacifique.

Personnalités 
 , ou Alexandre de Fisterra, en galicien, pseudonymes de Alexandre Campos Ramírez, (1919–2007), poète espagnol et inventeur du futbolín (babyfoot espagnol) ;
 , homme politique de Sainte-Lucie.

Musique 
 Finisterre, le dernier titre de l'album Cooking Vinyl  de la chanteuse anglaise June Tabor et du groupe anglais  (1990) ;
 Finisterres, album du groupe breton Dan Ar Braz (1997) ;
 Último Bondi a Finisterre, album du groupe argentin Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota (1998) ;
 Finisterra, album du groupe espagnol Mägo de Oz (2000) ;
 , album du groupe anglais Saint Etienne (2002) et film ;
 Finisterre, album du groupe américain  (2008) ;
 Finisterre, album du groupe de black metal atmosphérique allemand Der Weg Einer Freiheit (2017) ;
 L'autre Finistère, chanson du groupe Les Innocents (1992).

Littérature 
 Finisterre, univers de fiction de C. J. Cherryh.

Cinéma 
 Finis terrae, un film muet français réalisé par Jean Epstein, sorti en 1929.

Presse 
 , périodique publié à Buenos Aires en 1927 ;
 , périodique publié à Pontevedra entre 1943 et 1946 ;
 , périodique publié à Montevideo entre 1957 et 1962 ;
 , quotidien publié à La Corogne en 1924 ;
 Finisterra, revue scientifique portugaise de géographie.

Navires

Marine anglaise 
 , destroyer de la Royal Navy ;
 FV Finisterre, bateau anglais de pêche au crabe qui a coulé à Saint-Ives en Cornouailles le  ;
 MV Cap Finistère (construit en 2001 sous le nom MS Superfast V), ferry anglais de Brittany Ferries depuis 2010.

Marine allemande 
 Cap Finisterre, navire de croisière allemand construit par Blohm & Voss à Hambourg en 1911 puis vendu au Japon comme bateau de croisière transatlantique. Il est torpillé le  par l'armée américaine alors qu'il servait de transport de troupes aux japonais ;
 MS Cap Finisterre, navire de la marine marchande allemande construit en 1956.

Divers 
 Les langues finisterre-huon, famille de langues papoues parlées en Papouasie-Nouvelle-Guinée ;
 Finist'air, compagnie aérienne basée dans le Finistère en France ;
 , un superordinateur installé en 2007 dans le  (Centro de Supercomputación de Galicia) de Saint-Jacques de Compostelle en Espagne ;
 , une université privée catholique chilienne ;
 , une société de vente de vêtements anglaise basée à  dans les Cornouailles.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Bout du Monde
 Land's End (homonymie)
 World's End